Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1956, die sechste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 4. und 21. August 1956 in Quito, Ecuador statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war Chile, das zum dritten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sieben Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt wurden 21 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1956. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Da Paraguay, Brasilien und Argentinien und Paraguay gegen Argentinien, Argentinien gegen Brasilien und Brasilien gegen Paraguay gewannen, entschied das relative Korbverhältnis aus diesen drei Partien. Da Paraguay (+7) ein besseres relatives Korbverhältnis hatte als Brasilien (−2) und Brasilien ein besseres relatives Korbverhältnis hatte als Argentinien (−5) hatte, ergab sich unten stehende Reihenfolge.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1956 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Quito
Basketballveranstaltung 1956
Südamerikameisterschaft der Damen 1956